Het WTA-tennistoernooi van Tasjkent (officieel Tashkent Open) van 2013 vond plaats van 9 tot en met 14 september 2013 in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Het was de vijftiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Het toernooi kende geen verrassende uitslag. Zowel in het enkel- als in het dubbelspel zegevierde het eerste reekshoofd.

Enkelspel

Samenvatting 
Titelverdedigster Irina-Camelia Begu was nummer zes op de plaatsingslijst. Ze sneuvelde echter al in de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Bojana Jovanovski uit Servië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Wit-Russin Volha Havartsova in drie sets. Jovanovski wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Tasjkent op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek kwam niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale

| RD1-seed01=1/Q
| RD1-team01= Bojana Jovanovski
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Kurumi Nara
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Misaki Doi
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=PR
| RD1-team04= Jevgenia Rodina
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Julia Glushko
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Tetyana Arefyeva
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Maryna Zanevska
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Galina Voskobojeva
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Yvonne Meusburger
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Tímea Babos
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=1

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Nigina Abduraimova
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=62
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=PR
| RD1-team12= Petra Cetkovská
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Arina Folts
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Aleksandra Panova
| RD1-score15-1=68
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Irina-Camelia Begu
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1/Q
| RD2-team01= Bojana Jovanovski
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Misaki Doi
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Julia Glushko
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= Galina Voskobojeva
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Yvonne Meusburger
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=PR
| RD2-team06= Petra Cetkovská
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= Irina-Camelia Begu
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1/Q
| RD3-team01= Bojana Jovanovski
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=7
| RD3-seed02=7
| RD3-team02= Galina Voskobojeva
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=65

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Yvonne Meusburger
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1/Q
| RD4-team01= Bojana Jovanovski
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

 Onderste helft 

 Dubbelspel 
 Samenvatting 
Van de titelhoudsters Paula Kania en Palina Pechava was de eerste haar titel niet komen verdedigen. Pekhova en haar huidige partner Ksenia Palkina wisten hun openingspartij niet te winnen.

Het als eerste geplaatste duo Tímea Babos / Jaroslava Sjvedova''' won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Volha Havartsova en Mandy Minella in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Babos had daarnaast vijf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Sjvedova zeven.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Russin Aleksandra Panova. Zij bereikten de tweede ronde, waarin zij verloren van de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Tasjkent 2013
Tasjkent